Józef Janowski (1878–1936) – misjonarz, emigrant
 Józef Kajetan Janowski – sekretarz Rządu Narodowego
 Józef Janowski – muzealnik